La Garenne kan syfta på:

 La Garenne-Colombes – fransk kommun i departementet Hauts-de-Seine
 Clichy-la-Garenne – fransk kommun i departementet Hauts-de-Seine
 Le Pin-la-Garenne – fransk kommun i departementet Orne
 Saint-Martin-la-Garenne – fransk kommun i departementet Yvelines
 Saint-Pierre-la-Garenne – fransk kommun i departementet Eure
 Villeneuve-la-Garenne – fransk kommun i departementet Hauts-de-Seine

Se även  
 La Varenne